

Sigle 
 Junularo Esperantista Brita, gioventù esperantista britannica

Codici 
 jeb – codice ISO 639-3 della lingua jebero